El nombre de batalla de Monterrey puede referirse a
 batalla de Monterrey (California);
 batalla de Monterrey (Nuevo León).